Krishnamurti (également orthographié Krishnamurthy, Krishnamoorthi, Krishnamoorthy, ou Krishnamurthi) est un nom de  l'Inde du Sud.

Étymologie et usage 
Il se réfère à la divinité nommée Krishna.

Mûrti signifiant « forme » en Sanskrit, le nom de Krishnamurti se traduit donc par « de la forme (ou à l'image) de Krishna ».

Dans la plupart des cas il s'agit d'un prénom, mais il peut également s'agir d'un nom de famille.

Personnes 

La nationalité est précisée lorsqu'elle est connue.

B 
 Bhadriraju Krishnamurti (b. 1928) – linguiste dravidien

J 
 Jana Krishnamurthi (1928–2007) – homme politique
 Jiddu Krishnamurti ou J. Krishnamurti (1895–1986) –  philosophe

K 
 Kalki Krishnamurthy (1899–1954) – écrivain, journaliste et militant indépendantiste indien
 Kavita Krishnamurthy (Kavita Subramaniam) (b. 1958) – chanteur en playback pour le cinéma

N 
 Nedunuri Krishnamurthy (b. 1927) – artiste et enseignant d'art

M 
 Muniandy Krishnamurthi ou Krishnamurthi Muniandy (b. 1980) – joueur de cricket malaisien

P 
 Perumal Krishnamurthy (b. 1943) – athlète, joueur de hockey sur gazon, coach et manager
 Pochiah Krishnamurthy (1947–1999) – joueur de cricket
 Puranik Krishnamoorthy ou Krishnamoorthy Puranik (1911–1985) – enseignant et écrivain
 Purniah Narasinga Rao Krishnamurti ou P. N. Krishnamurti (1849–1911) – avocat et administrateur civil

R 
 Raja Krishnamoorthi (b. 1973) – ancien Député Trésorier de l'État d'Illinois, US

S 
 S. Krishnamurthi – ancien joueur de cricket de Hyderabad
 S. Krishnamoorthy – homme politique
 Soorya Krishnamoorthy (b. 1951) – impressario de culture et d'arts indiens
 Subramanian Krishnamoorthy – écrivain
 Suchitra Krishnamoorthi – actrice, écrivain, peintre et chanteuse
 Sudhakar Krishnamurti (b. 1957) – docteur en médecine

T 
 T. N. Krishnamurti – météorologiste et académicien
 Taruvai Subayya Krishnamurthy ou T S Krishnamurthy (b. 1941) – ancien Chief Election Commissioner de l'Inde

U 
 Uppaluri Gopala Krishnamurti ou U. G. Krishnamurti (1918–2007) – philosophe

V 
 Venkatarama Pandit Krishnamurthy ou V. K. Murthy (1923–2014) – directeur de la photographie

Y 
 Yamini Krishnamurthy (°1940) – danseuse indienne

Sans autre nom connu 
 Krishnamurthi (joueur de cricket du Punjab du Nord) – joueur de cricket, nom complet inconnu
 Krishnamurthi (joueur de cricket du Punjab du Sud) – joueur de cricket, nom complet inconnu

Notes et références 

Prénom indien